Натуральне число 520
 520 рік до нашої ери
 520 рік нашої ери